Памятники национального значения в Сингапуре — объекты, обладающие особой значимостью для истории, традиций, археологии, архитектуры и искусства, зарегистрированные Управлением охраны памятников (The Preservation of Monuments Board, PMB) при Министерстве информации, коммуникаций и искусств Сингапура (Ministry of Information, Communications and the Arts, MICA). На июнь 2009 года в Сингапуре зарегистрировано 58 памятников национального значения.

Охрана памятников национального значения 
Согласно 9 разделу Закона об охране памятников, сооружения, зарегистрированные в качестве памятников национального значения, не могут быть «разрушены, уничтожены, изменены или же обновлены, или же претерпеть какое-либо добавление» без предварительного письменного разрешения Управления охраны памятников «за исключением случаев срочной и немедленной необходимости обеспечения безопасности людей или собственности». Штраф за нарушение данного закона равен сумме до S$1000.

Список памятников национального значения

Примечания

Ссылки 
 National Heritage Board
 Sites and Monuments

Списки:Сингапур